O Campeonato Europeu de 2010 foi a 49ª edição do Campeonato Europeu de Hóquei em Patins.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Apuramento de Campeão

5º-8º Lugar

Classificação final 

Campeonato Europeu de Hóquei em Patins Masculino
2010 no hóquei em patins